

Anno 
 261 o 261 a.C.

Codici 
 261 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Monte Palomar, nella San Diego County, in California

Matematica 
 261 – numero